Por Seeing Red (ver o viendo rojo) puede conocerse:

Cine y televisión 

 Seeing Red, (Todo rojo en español) decimonoveno episodio de la sexta temporada de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer, estrenado el 7 de mayo de 2002;
 Seeing Red, (Irritación en español) décimo episodio de la primera temporada de la serie de televisión Dexter, estrenado el 3 de diciembre de 2006;